Goederenwagon
 Spoorwegrijtuig
 Tramrijtuig
 Stationwagen